Soreiller può riferirsi a:
 Massiccio del Soreiller – gruppo montuoso del Massiccio des Écrins
 Refuge du Soreiller – rifugio nel Massiccio del Soreiller